Dit is een (onvolledige) lijst van bekende Vlamingen met een artikel op de Nederlandstalige Wikipedia, gesorteerd op familienaam.

A 
 Isabelle A (1975) - zangeres
 Acid (1999) - youtuber
 Frank Aendenboom (1941-2018) - acteur
 Lulu Aertgeerts (1963) - actrice en choreografe
 Kathleen Aerts (1978) - zangeres, actrice, schrijfster en presentatrice
  Lode Aerts (1959) - bisschop van Brugge
 Mario Aerts (1974) - wielrenner
 Alex Agnew (1972) - cabaretier
 Fouad Ahidar (1973) - politicus
 Zohra Aït-Fath (1975) - dj, zangeres en actrice
 Maya Albert (1975) - actrice
 Niels Albert (1986) - veldrijder
 Amelie Albrecht (1993) - comédienne
 Toby Alderweireld (1989) - voetballer
 Katia Alens (1967) - actrice, zangeres, presentatrice en miss België
 Luk Alloo (1963) - televisie- en radiopresentator
 Meyrem Almaci (1976) - politica
 Bert Anciaux (1959) - politicus
 Sandrine André (1973) - actrice
 Rik Andries (1936-2021) - acteur
 Gerolf Annemans (1958) - politicus
 Aimé Anthoni (1948) - acteur en schrijver
 Ikram Aoulad (1978) - actrice
 Luc Appermont (1949) - presentator
 Anthony Arandia (1986) - acteur
 Geike Arnaert (1979) - zangeres
 Kristine Arras (1948) - actrice
 Pieter Aspe (1953-2021) - schrijver
 Brahim Attaeb (1984) - zanger en presentator
 Dorianne Aussems (1993) - radiopresentatrice
 Katerine Avgoustakis (1983) - zangeres
 Serine Ayari (1991) - comédienne en actrice

B 
 Leo Baekeland (1863-1944) - chemicus en uitvinder van het Velox-fotopapier en het bakeliet
 Walter Baele (1964) - cabaretier, acteur en eindredacteur
 Ignace Baert (1950) - zanger, pianist, componist en tekstschrijver
 Frans Baert (1925) - advocaat en politicus
 Stijn Baert (1983) - arbeidsmarktdeskundige en professor
 Veerle Baetens (1978) - actrice
 Riadh Bahri (1988) - journalist en nieuwslezer
 Pascale Bal (1970) - actrice en presentatrice
 Emma Bale (1999) - zangeres
 Pieter Bamps (1977) - acteur
 Vincent Banić (1988) - acteur en model
 Bill Barberis (1982) - acteur
 Nawfel Bardad-Daidj (1989) - acteur
 Tom Barman (1972) - rockzanger, gitarist en filmregisseur
 Peter Bastiaensen (1960) - acteur
 Muriel Bats (1968) - actrice
 Guga Baúl (1986) - acteur, komiek en imitator
 Sonja Becq (1957) - politica
 Ruth Becquart (1976) - actrice
 Ruth Beeckmans (1982) - actrice en presentatrice
 August Beernaert (1829-1912) - politicus en Nobelprijswinnaar
 Els Beerten (1959) - schrijfster
 Wouter Beke (1974) - politicus
 Sandra Bekkari (1973) - kok en schrijfster
 Jakob Beks (1952) - acteur
 Guido Belcanto (1953) - zanger
 Ivo Belet (1959) - politicus
 Tatyana Beloy (1985) - actrice en presentatrice
 Gaston Berghmans (1926-2016) - komiek en acteur
 Gene Bervoets (1956) - acteur en presentator
 Wilfried Bervoets (1952-1998) - politicus
 Cathy Berx (1969) - juriste en politica
 Sam Bettens (1972) - zanger
 Joyce Beullens (1984) - actrice en presentatrice
 Janine Bischops (1941) - actrice
 Jean Blaute (1952) - gitarist en producer
 Camilia Blereau (1952) - actrice
 Guy Bleyaert (1960) - motorcrosser
 Aaron Blommaert (2002) - acteur, zanger en presentator
 Hein Blondeel (1983) - acteur
 Herman Boets (1953) - acteur
 William Boeva (1989) - komiek
 Hendrik Bogaert (1968) - politicus
 Stoffel Bollu (1987) - acteur
 Chris Boni (1936) - actrice
 Johan Bonny (1955) - bisschop van Antwerpen 
 Dimitri Bontinck (1973) - auteur
 Louis Paul Boon (1912-1979) - schrijver en dichter
 Tom Boonen (1980) - wielrenner
 Fons Borginon (1966) - advocaat en politicus
 Warre Borgmans (1956) - acteur
 Kris Borgraeve (1971) - radio- en televisiemaker en nieuwslezer
 Evelien Bosmans (1989) - actrice
 Maarten Bosmans (1977) - acteur
 Wendy Bosmans (1976) - psychologe
 Raymond Bossaerts (1938-2020) - acteur
 Dirk Bosschaert (1958) - acteur en regisseur
 Boudewijn Bouckaert (1947) - hoogleraar en parlementariër
 Maarten Boudry (1984) - filosoof
 Amine Boujouh (1999) - danser en acteur
 Danira Boukhriss Terkessidis (1990) - journaliste en televisiepresentatrice
 Geert Bourgeois (1951) - politicus
 Mieke Bouve (1961) - actrice en politica
 Dirk Bracke (1953-2021) - schrijver
 Siegfried Bracke (1953) - journalist en parlementariër
 Freek Braeckman (1979) - nieuwslezer, presenator en journalist
 Pascal Braeckman (1962) - geluidstechnicus en televisiepersoonlijkheid
 Sjarel Branckaerts (1947-2007) - acteur
 Maarten Breckx (1985) - presentator
 Jacques Brel (1929-1978) - zanger, componist en tekstschrijver
 Paul Breyne (1947) - politicus
 Myriam Bronzwaar (1965) - actrice
 Natali Broods (1976) - actrice
 Pieter Brueghel de Jonge (1564 of 1565-1638) - kunstschilder
 Pieter Bruegel de Oude (ca.1525-1569) - kunstschilder
 Fleur Brusselmans (1984 ) - actrice en zangeres
 Herman Brusselmans (1957) - schrijver
 Herbert Bruynseels (1962) - acteur en radiopresentator
 Anke Buckinx (1980) - radio- en televisiepresentatrice
 Bab Buelens (1994) - actrice
 Peter Bulckaen (1965) - acteur
 Erik Burke (1963) - acteur
 Nina Butera (2004) - zangeres
 Buth (1919-2010) - striptekenaar
 Nand Buyl (1923-2009) - acteur, regisseur
 Koen Buyse (1977) - zanger

C 
 Nicolas Caeyers (1992) - acteur 
 Maaike Cafmeyer (1973) - actrice
 Kato Callebaut (1991) - zangeres
 Alex Callier (1972) - muzikant
 Chadia Cambie (1973) - actrice en zangeres
 Bart Cannaerts (1980) - komiek en televisiemaker
 David Cantens (1980) - acteur
 Jozef Cardijn (1882-1967) - kardinaal en stichter van de Katholieke Arbeiders Jeugd
 Mathieu Carpentier (1996) - acteur
 Chris Cauwenberghs (1947) - acteur
 Jan Ceulemans (1957) - voetbaltrainer en voetballer
 Raymond Ceulemans (1937) - carambolebiljarter
 Ann Ceurvels (1968) - actrice
 Malika Chaara (1980) - kinderboekenschrijfster
 Vanessa Chinitor (1976) - zangeres
 Annick Christiaens (1967) - actrice, scenariste, regisseur
 Gerty Christoffels (1958 - 2020) - presentatrice
 Silvia Claes (1976) - actrice
 Maarten Claeyssens (1975) - acteur
 Hugo Claus (1929-2008) - schrijver
 Kristoff Clerckx (1968) - acteur
 Sarah-Lynn Clerckx (1999) - actrice
 Clara Cleymans (1989) - actrice
 Jelle Cleymans (1985) - acteur en zanger
 Elke Clijsters (1985) - tennisster
 Kim Clijsters (1983) - tennisster
 Magda Cnudde (1949) - actrice
 Joachim Coens (1966) - politicus
 Jannes Coessens (1999) - acteur
 Marc Coessens (1954) - acteur
 Anton Cogen (1946) - acteur
 Julie Colpaert (1979) - journaliste
 Hendrik Conscience (1812-1883) - schrijver
 James Cooke (1984) - acteur, regisseur, presentator en theaterproducent
 Maarten Cop (2000) - acteur
 Dieter Coppens (1978) - televisiepresentator
 Mathias Coppens (1978) - televisiepresentator, acteur en regisseur
 Raf Coppens (1965) - cabaretier
 Staf Coppens (1981) - acteur en televisiepresentator
 Damian Corlazzoli (1982) - muzikant en acteur
 Ron Cornet (1958) - acteur
 Tony Corsari (1926-2011) - presentator, zanger, danser, komiek, goochelaar en cartoonist
 Bert Cosemans (1966) - acteur
 Han Coucke (1975) - acteur en komiek
 Marc Coucke (1965) - ondernemer
 Thibaut Courtois (1992) - voetballer
 Lea Couzin (1934) - actrice
 Ben Crabbé (1962) - muzikant, presentator en televisiemaker
 Stany Crets (1964) - acteur, auteur en regisseur
 Hilde Crevits (1967) - politica
 John Crombez (1973) - doctor in de economische wetenschappen en politicus
 Andrea Croonenberghs (1964) - actrice, omroepster en zangeres
 Koen Crucke (1952) - acteur en zanger
 Luka Cruysberghs (2000) - zangeres
 Michèle Cuvelier (1992) - radiopresentatrice

D 
 Eva Daeleman (1990) - radio-dj en omroepster
 Ronny Daelman (1982) - acteur
 Koen Daerden (1982) - voetballer
 Axel Daeseleire (1968) - acteur, televisiemaker en dj
 Hubert Damen (1946) - acteur
 Karen Damen (1974) - zangeres, actrice en presentatrice
 Wim Danckaert (1962) - acteur
 Godfried Danneels (1933 - 2019) - kardinaal aartsbisschop en primaat van België 
 Loredana De Amicis (1986) - zangeres
 Hilde De Baerdemaeker (1978) - actrice en presentatrice
 Anne De Baetzelier (1964) - omroepster, presentatrice en miss België
 Karolien De Beck - actrice
 Katrien De Becker (1971) - actrice
 Jelle De Beule (1981) - acteur, comedy- en televisiemaker en cartoonist
 Silvy De Bie (1981) - zangeres
 Sam De Bruyn (1986) - radiopresentator
 Kevin De Bruyne (1991) - voetballer
 Stefaan De Clerck (1951) - politicus
 Gilles De Coster (1980) - radio- en televisiepresentator
 Yannick De Coster (1985) - acteur
 Vandana De Boeck (1977) - presentatrice, actrice en model
 Christoff De Bolle (1976) - zanger
 Lindsay De Bolle (1978) - zangeres
 Valerie De Booser (1979) - model en presentatrice
 Frank Deboosere (1958) - weerman
 Koen De Bouw (1964) - acteur
 Frédérik Deburghgraeve (1973) - zwemmer
 Walter De Buck (1934-2014) - acteur en zanger
 Aza Declercq (1970) - actrice
 Dirk Decleir (1942-1974) - acteur
 Flor Decleir (1990) - acteur
 Jan Decleir (1946) - acteur
 Jenne Decleir (1977) -  acteur en muzikant
 Sofie Decleir (1970) - actrice
 Reinhilde Decleir (1948-2022) - actrice
 Tom De Cock (1983) - radiopresentator en publieksopwarmer
 Rani De Coninck (1970) - radiopresentatrice
 Romain Deconinck (1915-1994) - acteur, zanger en filmartiest
 Guido De Craene (1955) - acteur en regisseur
 Alexander De Croo (1975) - politicus en eerste minister van België
 Herman De Croo (1937) - politicus
 Benjamin De Ceulaer (1983) - voetballer
 Jean-Marie Dedecker (1952) - bondscoach nationale judoploeg en politicus
 Sieg De Doncker (1989) - presentator en acteur
 Vic De Donder (1939-2015) - auteur en journalist
 Walter De Donder (1961) - acteur en politicus
 Steven Defour (1988) - voetballer en voetbaltrainer
 Kurt Defrancq (1963) - acteur
 Stefaan Degand (1978) - acteur
 Peter De Graef (1958) - acteur, schrijver, regisseur en theatermaker
 Koen De Graeve (1972) - acteur
 Lien De Graeve (1981) - actrice
 Heidi De Grauwe (1981) - actrice
 Paul De Grauwe (1946) - econoom en columnist
 Mieke De Groote (1958) - actrice
 Karel De Gucht (1954) - politicus
 Jean-Luc Dehaene (1940-2014) - eerste minister van België
 David Dehenauw (1970) - wetenschapper en weerman
 Justine De Jonckheere (1992) - miss België, model, presentatrice en actrice
 Veerle Dejonghe (1972) - actrice
 Anneke De Keersmaeker (1976) - actrice en presentatrice
 Freddy De Kerpel (1948) - bokskampioen
 Jozef De Kesel (1947) - kardinaal aartsbisschop en primaat van België 
 Michael De Cock (1972) - acteur, theatermaker, schrijver, vertaler en regisseur
 Véronique De Kock (1977) - presentatrice, model, actrice en miss België
 Ilse de Koe (1984) - actrice
 Luk De Koninck (1952) - acteur
 Lisa del Bo (1961) - zangeres
 Sven De Leijer (1979) - applausmeester, publieksopwarmer en televisiepresentator
 Steven De Lelie (1977) - acteur en regisseur
 Brigitte De Man (1957) - actrice
 Leen Demaré (1962) - radiopresentatrice
 Mark Demesmaeker (1958) - politicus en nieuwslezer
 Eddy De Mey (1949) - weerman
 Michiel De Meyer (1993) - acteur
 Jo De Meyere (1939) - acteur
 Bob De Moor (striptekenaar) (1925-1992) - striptekenaar
 Eline De Munck (1988) - actrice, zangeres en presentatrice
 Hans De Munter (1953) - acteur
 Leen Dendievel (1983) - actrice en schrijfster
 Jens Dendoncker (1990) - presentator en komiek
 Sanne Denotté (1973) - zangeres
 Agnes De Nul (1955) - actrice
 Johan De Paepe (1965) - acteur
 Bart De Pauw (1968) - televisiemaker, acteur en scenarist
 Marthe De Pillecyn (1996) - zangeres
 Govert Deploige (1973) - acteur
 Wouter Deprez (1975) - komiek en cabaretier
 Céline Dept (1999) - mediapersoonlijkheid
 Ingrid De Putter (1957) - journaliste en nieuwslezeres
 Bockie De Repper (1985) - vlogger
 Margot De Ridder (1991) - actrice en zangeres
 Sven De Ridder (1974) - acteur
 Hilde De Roeck (1970) - actrice
 Emilie De Roo (1980) - actrice en zangeres
 Eva De Roo (1988) - radiopresentatrice
 Sara De Roo (1970) - actrice
 Peter De Roover (1962) - politicus
 Karel Deruwe (1956) - acteur
 Lauren De Ruyck (1995) - actrice en zangeres
 Katrien De Ruysscher (1978) - actrice
 Nina Derwael (2000) - turnster
 Xander De Rycke (1987) - komiek
 Rik De Saedeleer (1924-2013) - sportverslaggever
 Timo Descamps (1986) - acteur, zanger, presentator en schrijver
 Els de Schepper (1965) - actrice, cabaretière, schrijfster en zangeres
 Gilles De Schryver (1984) - acteur
 Nadine De Sloovere (1949) - radiopresentatrice, tv-omroepster, journaliste en nieuwslezeres
 Janne Desmet (1980) - actrice
 Jef De Smedt (1956) - acteur
 Werner De Smedt (1970) - acteur
 Jan De Smet (1953) - muzikant, zanger
 Tomas De Soete (1976) - presentator
 Niels Destadsbader (1988) - acteur, zanger en presentator
 Petra De Steur (1972) - zangeres
 Joyce De Troch (1974) - presentatrice, actrice, zangeres en mediapersoonlijkheid
 Marijn Devalck (1951) - acteur en zanger
 Wim De Vilder (1969) - nieuwslezer en presentator
 Merel De Vilder Robier (1970) - actrice, performer en auteur
 Roger De Vlaeminck (1947) - wielrenner en veldrijder
 Damiaan De Veuster (1840-1889) - Picpus-pater en missionaris
 Titus De Voogdt (1979) - acteur
 Guillaume Devos (1982) - acteur en zanger
 Katrien Devos (1951) - actrice
 Luc De Vos (1962-2014) - zanger en muzikant
 Marianne Devriese (1980) - actrice
 Joke Devynck (1972) - actrice
 Jackie Dewaele (1945) - radio- en televisiepresentator
 Leo Dewals (1935-2018) - acteur
 Tuur De Weert (1943) - acteur
 Bart De Wever (1970) - politicus
 Jan De Wilde (1944) - muzikant en zanger
 Frank De Winne (1961) - ruimtevaarder
 Maxime De Winne (1977) - presentator, acteur
 Filip Dewinter (1962) - politicus
 Tom Dewispelaere (1976) - acteur
 Marlène de Wouters (1963) - televisiepresentatrice en journaliste
 Jeron Amin Dewulf (1974) - acteur en komiek
 Barbara Dex (1974) - zangeres
 Tanja Dexters (1977) - miss België en zangeres
 Jos D'Haese (1992) - politicus
 Filip D'haeze (1973) - presentator en zanger
 Sean Dhondt (1984) - presentator en muzikant
 Camille Dhont (2001) - actrice en zangeres
 Tom Dice (1989) - singer-songwriter
 Slongs Dievanongs (1978) - rapster
 Karel Dillen (1925-2007) - politicus
 Marieke Dilles (1986) - actrice
 Frank Dingenen (1950) - acteur, presentator, zanger en schrijver
 Tom Dingenen (1980) - acteur
 Aïssatou Diop (1980) - actrice
 Veerle Dobbelaere (1967) - actrice
 Aagje Dom (1980) - actrice
 Jos Dom (1954) - acteur
 Christel Domen (1963) - actrice
 Els Dottermans (1964) - actrice
 Dirk Draulans (1956) - bioloog, journalist en schrijver
 Natalia Druyts (1980) - zangeres
 Truus Druyts (1970) - actrice, presentatrice en zangeres
 Vera Dua (1952) - politica
 Frank Duboccage (1973) - wetenschapper en weerman
 Kim Duchateau (1968) -  striptekenaar, cartoonist, illustrator, animatiefilmtekenaar, muzikant en schrijver
 Henri d'Udekem d'Acoz (1933-2021)
 Monika Dumon (1959) - actrice
 Sofie Dumont (1974) - kok
 Marc Dupain (1961) - presentator, bedrijfsdirecteur en nieuwslezer
 Dimitri Dupont (1955-2007) - acteur en scenarist

E 
 Sien Eggers (1951) - actrice
 Pedro Elias (1974) - televisiepresentator, redacteur en schrijver
 Willem Elsschot (1882-1960) - schrijver en dichter
 Tine Embrechts (1975) - actrice
 Pieter Embrechts (1972) - acteur
 Joke Emmers (1990) - actrice
 Sofie Engelen (1980) - presentatrice
 James Ensor (1860-1949) - kunstschilder
 Fred Erdman (1933-2021) - advocaat en politicus
 Ann Esch (1965) - actrice
 Remco Evenepoel (2000) - Wielrenner
 Peter Evrard (1974) - zanger
 Rilke Eyckermans (1985) - actrice
 Veerle Eyckermans (1962) - actrice
 Gaston Eyskens (1905-1988) - eerste minister van België
 Mark Eyskens (1933) - eerste minister van België

F 
 Noureddine Farihi (1957-2022) - acteur
 Lize Feryn (1992) - actrice, model, onderneemster en zangeres
 Vincent Fierens (1992) - radiopresentator
 Herbert Flack (1949) - acteur
 Ianka Fleerackers (1971) - actrice, presentatrice, schrijfster en onderneemster
 Louis Flion (1998) - zanger 
 Kirsten Flipkens (1986) - tennisster
 Jelle Florizoone (1995) - acteur
 Vicky Florus (1974) - actrice
 Frank Focketyn (1960) - acteur
 Michel Follet (1959) - radio- en televisiemaker
 Lenty Frans (1994) - miss België

G 
 Jaak Gabriëls (1943) - politicus
 Gal (1940) - cartoonist
 Frank Galan (1960) - zanger
 Assunta Geens (1954) - actrice en muzikante
 Annie Geeraerts (1926) - actrice
 Ina Geerts (1965) - actrice en zangeres
 Jens Geerts (1988) - televisiepresentator
 Raymond Geerts (1959) - muzikant
 Steve Geerts (1974) - acteur
 Jonas Geirnaert (1982) - komiek, acteur, cabaretier, striptekenaar, televisiemaker en regisseur
 Caroline Gennez (1975) - politica
 Nestor Gerard (1897-1996) - fotograaf
 Juan Gerlo (1991) - acteur en zanger
 Lisa Gerlo (1994) - actrice
 Philippe Geubels (1981) - komiek
 Jana Geurts (1987) - actrice, danseres, zangeres en advocate
 Kim Gevaert (1978) - atlete
 Lieven Gevaert (1868-1935) - industrieel
 Jos Geysels (1952) - politicus
 Guido Gezelle (1830-1899) - dichter
 Sachli Gholamalizad (1982) - actrice en theatermaakster
 Mieke Gijs (1957) - zangeres
 Hilde Gijsbrechts (1971) - actrice
 Davy Gilles  (1976) - Zanger en Acteur
 Sander Gillis (1992) - radio - en tv-presentator
 Anne Mie Gils (1957) - actrice en musicalster
 Sébastien Godefroid (1971) - zeiler
 Steven Goegebeur (1973) - komiek
 Patricia Goemaere (1963) - actrice
 Kristof Goffin (1981) - danser, choreograaf en acteur
 Sam Gooris (1973) - zanger
 Pol Goossen (1949) - acteur
 Carry Goossens (1953) - acteur
 Erik Goossens (1967) - acteur en zanger
 Peter Goossens (1964) - kok
 Steph Goossens (1966) - acteur
 Erik Goris (1954) - acteur
 Walter Grootaers (1955) - zanger en televisiepresentator
 Evy Gruyaert (1979) - radio- en televisiepresentatrice
 Kadèr Gürbüz (1969) - actrice en presentatrice
 Nora Gharib (1993) - actrice, presentatrice, vlogster en zangeres

H 
 Christophe Haddad (1978) - acteur
 Sali Haidara (1995) - actrice en zangeres
 Margot Hallemans (1993) - actrice
 Lut Hannes (1954) - actrice
 Evi Hanssen (1978) - zangeres en presentatrice
 Joe Harris (1943-2003) - zanger
 Jan Hautekiet (1955) - radiomaker, muzikant en producer
 Raoul Hedebouw (1977) - politicus
 Hilde Heijnen (1965) - actrice
 Ludo Hellinx (1955) - acteur
 Anke Helsen (1955) - actrice
 Tom Helsen (1976) - zanger en songwriter
 Wim Helsen (1968) - cabaretier en acteur
 Alexander Hendrickx (1993) - hockeyer
 Wouter Hendrickx (1975) - acteur
 Ella-June Henrard (1993) - actrice
 Ozark Henry (1970) - zanger, songwriter, platenproducer en arrangeur
 Jo Hens (1988) - acteur, zanger en presentator
 Dalilla Hermans (1986) - schrijfster
 Margriet Hermans (1954) - zangeres, televisiepresentatrice en politica
 Marc Herremans (1973) - triatleet
 Birgit Herteleer (1990) - journaliste en nieuwslezeres
 Joris Hessels (1980) - acteur en programmamaker
 Danni Heylen (1951) - actrice en zangeres
 Jennifer Heylen (1991) - actrice
 Martin Heylen (1956) - journalist
 Corneille Heymans (1892-1968) - winnaar van de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde
 Arnaud Charles Ernest Hintjens (1949-2022) - zanger
 Jan Hoet (1936-2014) - curator
 Marijke Hofkens (1963) - actrice
 Dirk Holemans (1965) - publicist en politicus
 Jef Hoogmartens (1984) - acteur
 Patrick Hoogmartens (1952) - bisschop van Hasselt
 Guido Horckmans (1942-2015) - acteur, kunstenaar en zanger
 Victor Horta (1861-1947) - architect
 Geert Hoste (1960) - komiek
 Daan Hugaert (1949) - acteur
 Geert Hunaerts (1972) - acteur
 Danny Huwé (1943-1989) - journalist en nieuwslezer
 Thomas Huyghe (1991) - cartoonist, acteur, komiek, televisiemaker en presentator
 Frederik Huys (1980) - acteur en muzikant
 Rebecca Huys (1974) - actrice
 Bert Huysentruyt (1980) - muzikant en acteur
 Piet Huysentruyt (1962) - kok

I 
 Jacky Ickx (1945) - autocoureur
 Bieke Ilegems (1971) - actrice en presentatrice
 Kobe Ilsen (1981) - televisiepresentator
 Lisbeth Imbo (1976) - radio- en televisiepresentatrice, journaliste en schrijfster

J 
 Sugar Jackson (1981) - bokser
 Karin Jacobs (1960) - actrice
 Paul Jambers (1945) - journalist en televisieprogrammamaker
 Raf Jansen (1980) - acteur
 Paul Janssen (1926-2003) - arts en farmacoloog
 Jean Janssens (1999) - acteur
 Kevin Janssens (1979) - acteur
 Patrick Janssens (1956) - politicus en voetbalbestuurder
 Martine Jonckheere (1956) - actrice
 Jacob Jordaens (1593-1678) - kunstschilder
 An Jordens (1976) - presentatrice

K 
 Bart Kaëll (1960) - zanger
 Kamagurka (1956) - striptekenaar, cartoonist en komiek
 Jani Kazaltzis (1979) - stylist, presentator en televisiepersoonlijkheid
 Kat Kerkhofs (1988) - programmamaakster en presentatrice
 Eric Kerremans (1957) - acteur
 Ward Kerremans (1988) - acteur
 Kamal Kharmach (1991) - komiek, presentator en docent
 Tania Kloek (1973) - actrice
 Melvin Klooster (1982) - presentator
 Vincent Kompany (1986) - voetballer en voetbaltrainer
 Cathérine Kools (1981) - actrice
 Pat Krimson (1965) - dj en muziekproducer
 Bert Kruismans (1966) - komiek
 Eline Kuppens (1982) - actrice
 Joey Kwan (1995) - actrice

L 
 Egbert Lachaert (1977) - politicus
 Dany Lademacher (1950) - gitarist, producer en componist
 Jacky Lafon (1946) - actrice
 Gert Lahousse (1966) - acteur en regisseur
 Christophe Lambrecht (1970-2019) - presenator en nieuwslezer
 Ilse La Monaca (1979) - actrice
 Gunter Lamoot (1970) - komiek
 Nicky Langley (1954) - actrice en schrijfster
 Tom Lanoye (1958) - schrijver
 Tine Laureyns (1979) - actrice
 Emiel Lauwers (1858-1921) - arts en cultuurflamingant
 Marc Lauwrys (1958) - acteur en regisseur
 Dirk Lavrysen (1954) - acteur
 Begijn le Bleu (1971) - cabaretier
 Arthur Le Boudec (1992) - acteur
 Delphine Lecompte (1978) - dichteres
 Frances Lefebure (1988) - actrice en presentatrice
 Patrick Lefevere (1955) - wielrenner, ploegleider en manager
 Marc Legendre (1956) - striptekenaar
 Lukas Lelie (1990) - komiek
 Tourist LeMC (1984) - hiphop- en kleinkunstartiest
 An Lemmens (1980) - presentatrice
 Immanuel Lemmens (1989) - acteur
 Lennart Lemmens (1996) - acteur, zanger, regisseur en model
 Heidi Lenaerts (1975) - televisie- en radiopresentatrice
 Jeroen Lenaerts (1982) - acteur
 Tom Lenaerts (1968) - televisiemaker
 André-Jozef Léonard  (1940) - aartsbisschop en primaat van België 
 Friedl' Lesage (1970) - televisie- en radiopresentatrice
 Yves Leterme (1960) - eerste minister van België
 Dimitri Leue (1974) - acteur
 Gunther Levi (1976) - zanger en acteur
 Billie Leyers (1994) - singer-songwriter
 Ella Leyers (1988) - actrice en presentatrice
 Jan Leyers (1958) - muzikant en televisiemaker
 Olga Leyers (1997) - actrice en presentatrice
 Charlotte Leysen (1987) - televisiepresentatrice, zangeres en actrice
 Véronique Leysen (1986) - actrice
 Anneleen Liégeois (1980) - actrice en presentatrice
 Goedele Liekens (1963) - miss België, seksuologe, psychologe
 Lady Linn (1981) - zangeres
 Polydoor Lippens (1810-1889) - uitvinder van onder meer de elektrische bel
 Geena Lisa (1972) - presentatrice, omroepster en zangeres
 Karel Lismont (1949) - marathonloper en veldloper
 Bleri Lleshi (1981) - filosoof, auteur
 Nicolas Lombaerts (1985) - voetballer
 Chris Lomme (1938) - actrice
 Helmut Lotti (1969) - zanger
 Anouck Luyten (1991) - actrice
 Cath Luyten (1977) - televisiepresentatrice en reportagemaakster
 Laura Lynn (1976) - zangeres

M 
 Frans Maas (1949) - acteur
 Julius Mac Leod (1857-1919) - wetenschapper en hoogleraar
 Donald Madder (1969-2001) - acteur
 Leo Madder (1946) - acteur en regisseur
 Tina Maerevoet (1984) - actrice
 Caroline Maes (1976) - actrice
 Kristien Maes (1979) - presentatrice
 Marleen Maes (1951) - actrice
 Oswald Maes (1934) - acteur
 Sammy Mahdi (1988) - politicus
 Jérémie Makiese (2000) - zanger en voetballer
 Johan Malcorps (1957) - politicus
 Kalina Malehounova (1985) - actrice
 Xavier Malisse (1980) - tennisser
 Veerle Malschaert (1975) - actrice
 Leo Martin (1924-1993) - acteur en komiek
 Dirk Martens (1446 of 1447-1534) - drukker en uitgever
 Ludo Martens (1946-2011) - activist, schrijver en politicus
 Wilfried Martens (1936-2013) - voormalig eerste minister van België
 Ini Massez (1975) - actrice
 John Massis (1940-1988) - acrobaat
 Quinten Matsijs (1466-1530) - kunstschilder
 Hugo Matthysen (1956) - zanger, columnist, schrijver, filosoof en acteur
 Udo Mechels (1976) - zanger en songwriter
 Els Meeus (1974) - actrice en logopediste
 Ides Meire (1984) - acteur
 Stéphanie Meire (1971) - miss België, presentatrice en actrice
 Filip Meirhaeghe (1971) - mountainbiker
 Begir Memeti (1972) - acteur
 Adams Mensah (1991) - filmregisseur, schrijver danser, acteur en producent
 Gerardus Mercator (1512-1594) - cartograaf
 Linde Merckpoel (1984) - radiopresentatrice
 Eddy Merckx (1945) - wielrenner
 Marleen Merckx (1958) - actrice
 Merho (1948) - striptekenaar
 Marilou Mermans (1944) - actrice
 Dries Mertens (1987) - voetballer
 Linda Mertens (1978) - zangeres
 Peter Mertens (1969) - politicus en schrijver
 Nathalie Meskens (1982) - actrice, presentatrice en zangeres
 Metejoor (1991) - zanger
 Stijn Meuris (1964) - muzikant en journalist
 Jeroen Meus (1978) - kok
 Geert Meyfroidt (1971) - intensivist en professor
 Kim Meylemans (1996) - skeletonster
 Dirk Meynendonckx (1961) - acteur en regisseur
 Matthew Michel (1988) - acteur en zanger
 Peter Michel (1970) - acteur
 David Michiels (1975) - acteur
 Pascale Michiels (1969) - zangeres en actrice
 Paul Michiels (1948) - zanger
 Simon Mignolet (1988) - voetballer
 An Miller (1974) - actrice
 Milow (1981) - singer-songwriter
 Arno Moens (1993) - acteur, dichter en cabaretier
 Walter Moeremans (1940) - acteur
 Inge Moerenhout (1966) - televisiepresentatrice en zangeres
 Cathérine Moerkerke (1977) - journaliste, presentatrice en nieuwslezeres
 Gloria Monserez (2001) - televisie- en radiopresentatrice
 Koen Monserez (1968) - acteur en regisseur
 Annelies Moons (1989) - presentatrice
 Jacky Morel (1932-2020) - acteur
 Rudy Morren (1963) - schrijver, scenarist en acteur
 Morris (1923-2001) - striptekenaar
 Guy Mortier (1943) - journalist en televisiepersoonlijkheid
 Robert Mosuse (1970-2000) - zanger
 Ronny Mosuse (1971) - zanger
 Sarah Mouhamou (1995) - televisiepresentatrice en zangeres
 Lauren Müller (1988) - actrice
 Johan Museeuw (1965) - wielrenner
 Riet Muylaert (1977) - zangeres
 Jean-Marc Mwema (1989) - basketballer

N 
 Nathan Naenen (1996) - acteur
 Liesa Naert (1982) - actrice
 Pascale Naessens (1969) - model, presentatrice, kok en auteur
 Alice Nahon (1836-1933) - dichteres
 Nadia Naji (1992) - politica
 Filip Naudts (1968) - fotograaf en fotorecensent
 Günther Neefs (1965) - zanger
 Louis Neefs (1937-1980) - zanger
 Ludwig Neefs (1962) - ondernemer en politicus
 An Nelissen (1955) - actrice
 Maaike Neuville (1983) - actrice en regisseur
 Geert Noels (1967) - econoom, auteur en ondernemer
 Soe Nsuki (1988) - breakdanseres, dj en comédienne
 Jef Nys (1927-2009) - striptekenaar
 Sven Nys (1976) - wielrenner en veldrijder

O 
 Stan Ockers (1920-1956) - wielrenner
 Yemi Oduwale (1986) - acteur
 Els Olaerts (1957) - actrice
 Tinne Oltmans (1992) - actrice, danseres en zangeres
 Laura Omloop (1999) - zangeres
 Wim Oosterlinck (1973) - radiopresentator
 Wim Opbrouck (1969) - acteur, zanger en presentator
 Sven Ornelis (1973) - radiopresentator
 Bert Ostyn (1981) - zanger en gitarist
 Hans Otten (1971) - radio- en televisiepresentator
 Élodie Ouédraogo (1981) - atlete
 Faroek Özgünes (1963) - televisiepresentator, journalist en nieuwslezer

P 
 Daphne Paelinck (1988) - actrice en zangeres
 Jelle Palmaerts (1987) - acteur
 Michael Pas (1966) - acteur
 Elke Pattyn (1980) - woordvoerster, journaliste en nieuwslezeres
 Inge Paulussen (1976) - actrice
 Kathy Pauwels (1966) - journaliste, presentatrice en nieuwslezeres
 Ivan Pecnik (1966) - acteur
 Andy Peelman (1983) - acteur, politieagent en presentator
 Bart Peeters (1959) - zanger, drummer, gitarist, televisiepresentator en acteur
 Bob Peeters (1974) - voetballer
 Jill Peeters (1975) - weervrouw
 Marc Peeters (1953) - acteur
 Simonne Peeters (1941) - actrice
 Tachina Peeters (1997) - turnster
 Axl Peleman (1971) - muzikant
 Regi Penxten (1976) - producer en dj
 Jeroen Perceval (1978) - acteur, toneel- en filmschrijver, regisseur en rapper
 Constant Permeke (1886-1952) - expressionistisch kunstschilder en beeldhouwer
 Belle Pérez (1976) - zangeres
 Kristine Perpête (1971) - actrice, regisseuse en danseres
 Dahlia Pessemiers (1975) - actrice
 Wim Peters (1979) - acteur
 Ann Petersen (1927-2003) - actrice
 Ellen Petri (1982) - miss België, model, presentatrice en actrice
 Jean-Marie Pfaff (1953) voetballer
 Kelly Pfaff (1977) - presentatrice, model, zangeres dj en mediapersoonlijkheid
 Nanou Philips (2007) - youtuber
 Annemarie Picard (1962) - actrice
 Jaak Pijpen (1952) advocaat, politicus en mediafiguur
 Lotte Pinoy (1976) - actrice
 Peter Piot (1949) - arts, assistent secretaris-generaal van de Verenigde Naties, directeur van UNAIDS en professor aan het Imperial College London
 Ann Pira (1965) - actrice
 Francesco Planckaert (1982) - wielrenner
 Christoffel Plantijn (1520-1589) - boekdrukker en uitgever
 Pascale Platel (1960) - actrice en auteur
 Willy Polleunis (1947) - atleet
 Gui Polspoel (1946) - sportjournalist
 Pom (1919-2014) - striptekenaar
 Eric Ponette (1937) - hoogleraar geneeskunde
 Lesley-Ann Poppe (1979) - model, miss België en televisiepersoonlijkheid
 Tine Priem (1988) - actrice

Q 
 Sergio Quisquater (1965) - zanger en televisiepersoonlijkheid

R 
 Frank Raes (1954) - sportjournalist
 Machteld Ramoudt (1952) - actrice
 Axelle Red (1968) - zangeres
 Katja Retsin (1972) - presentatrice en omroepster
 Tine Reymer (1974) - actrice en zangeres
 Marc Reynebeau (1956) - journalist, columnist en historicus
 Patrick Riguelle (1962) - musicus en zanger
 Albrecht Rodenbach (1856-1880) - schrijver en dichter
 Ben Roelants (1980) - televisiemaker en presentator
 Gaston Roelants (1937) - atleet
 Elise Roels (1998) - actrice
 Lode Roels (1975) - journalist en wereldreiziger
 Jolien Roets (1985) - radiopresentatrice
 Jacques Rogge (1942) - orthopedisch chirurg, sportbestuurder en Voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité
 Kürt Rogiers (1971) - acteur en televisiepresentator
 Dagny Ros (1972) - kok
 Jordi Rottier (1997) - acteur
 Ben Rottiers (1958) - acteur
 Greet Rouffaer (1958) - actrice
 Peter Rouffaer (1949) - acteur
 Senne Rouffaer (1925-2006) - acteur
 Conner Rousseau (1992) - politicus
 Peter Paul Rubens (1577-1640) - kunstschilder, tekenaar en diplomaat
 Rubbes (1930-2014) - etalageschilder
 Annelies Rutten (1972) - journaliste
 Gwendolyn Rutten (1975) - politica
 Kate Ryan (1980) - zangeres

S 
 Liandra Sadzo (1999) - actrice
 Liliane Saint-Pierre (1948) - zangeres
 Jimmy Samijn (1974) - zanger
 Barbara Sarafian (1968) - actrice
 Bob Savenberg (1961) - zanger, drummer en muziekmanager
 Mathijs Scheepers (1975) - acteur
 Lieven Scheire (1981) - comedy- en televisiemaker, presentator en wetenschapscommunicator
 Jeff Schell (1935-2003) - moleculair bioloog
 Noémie Schellens - actrice en zangeres
 Jan Schepens (1970) acteur
 Edward Schillebeeckx (1914-2009) - Dominicaan, theoloog en hoogleraar dogmatiek
 Julien Schoenaerts (1925-2006) - acteur
 Matthias Schoenaerts (1977) - acteur
 Bobbejaan Schoepen (1925-2010) - zanger, gitarist, oprichter en directeur van het amusementspark Bobbejaanland
 Etienne Schouppe (1942) - politicus
 Siska Schoeters (1982) - radiopresentatrice
 Herman Schueremans (1954) - politicus en concertpromotor
 Francisco Schuster (2002) - acteur, zanger en danser
 Herr Seele (1959) - kunstenaar, striptekenaar, programmamaker, scenarioschrijver, presentator en mediafiguur
 Annick Segal (1960) - actrice
 Ben Segers (1974) - acteur
 Yves Segers (1971) - zanger
 Hermine Selleslagh (1970) - actrice
 Paula Sémer (1925-2021) - radio- en televisiepresentatrice en omroepster
 Rik Senten (1885-1962) - sportjournalist, auteur en revueregisseur
 Mathias Sercu (1970) - acteur, scenarist en regisseur
 Ingeborg Sergeant (1966) - zangeres en televisiepresentatrice
 Paul Severs (1948-2019) - zanger, muzikant en liedjesschrijver
 Dave Sinardet (1975) - politicoloog en columnist
 Showbizz Bart (1978) - radio- en televisiepresentator en mediafiguur
 Marc Sleen (1922-2016) - striptekenaar
 Thomas Smith (1967) - komiek en cabaretier
 Lisa Smolders (1986) - radio- en televisiepresentatrice
 Jeroom Snelders (1977) - cartoonist
 Nele Snoeck (1973) - actrice
 Luc Soete (1950) - hoogleraar economie
 Anne Somers (1970) - actrice
 Bart Somers (1964) - politicus
 Willy Sommers (1952) - zanger en televisiepresentator
 Wesley Sonck (1978) - voetballer
 Free Souffriau (1980) - actrice en zangeres
 Wim Soutaer (1974) - zanger
 Luc Steeno (1964) - zanger
 Apollonia Sterckx (2006) - actrice
 Arlette Sterckx (1964) - actrice
 Steve Stevaert (1954-2015) - politicus
 Lotte Stevens (1993) - actrice en zangeres
 Wim Stevens (1967) - acteur
 Jasper Steverlinck (1976) - zanger en gitarist
 Simon Stevin (1548-1620) - natuurkundige en ingenieur
 Stijn Steyaert (1988) - acteur en scenarist
 Christophe Stienlet (1975) - acteur
 Bob Stijnen (1939-2014) - acteur
 Astrid Stockman (1987) - operazangeres
 Maksim Stojanac (1997) - zanger, presentator en acteur
 Mark Stroobants (1964) - acteur
 Daan Stuyven (1969) - zanger en songwriter
 An Swartenbroekx (1969) - actrice en scenariste

T 
 Fauzaya Talhaoui (1969) - politica
 Louis Talpe (1981) - acteur en presentator
 Jenny Tanghe (1926-2009) - actrice
 Karin Tanghe (1957) - actrice
 Martine Tanghe (1955) - nieuwslezeres
 Fatma Taspinar (1982) - journaliste, nieuwslezeres en presentatrice
 Xavier Taveirne (1981) - radio- en televisiepresentator
 Lucas Tavernier (1971) - acteur
 Amaryllis Temmerman (1975) - actrice, presentatrice en zangeres
 Johan Terryn (1969) - televisiemaker, acteur en schrijver
 Dina Tersago (1979) - actrice, presentatrice, miss België en model
 Laura Tesoro (1996) - zangeres, actrice en presentatrice
 Alejandra Theus (1981) - actrice
 Joy Anna Thielemans (1992) - actrice en presentatrice
 Toots Thielemans (1922-2016) - muzikant
 Pommelien Thijs (2001) - actrice en zangeres
 Gene Thomas (1972) - zanger
 Ian Thomas (1997) - zanger
 Jotie T'Hooft (1956-1977) - dichter
 Chris Thys (1954) - actrice
 Daisy Thys (1969) - actrice en zangeres
 Leah Thys (1945) - actrice
 Louis Thyssen (1995) - acteur
 Marianne Thyssen (1956) - politica
 Peter Thyssen (1964) - acteur
 Steve Tielens (1971) - zanger
 Sabien Tiels (1976) - singer-songwriter
 Mark Tijsmans (1969) - acteur, zanger en kinderboekenschrijver
 Nora Tilley (1952-2019) - actrice
 Danny Timmermans (1968) - acteur
 Machteld Timmermans (1970) - actrice
 Pieter Timmers (1988) - zwemmer
 Leo Tindemans (1922-2014) - eerste minister van België
 Alice Toen (1924) - actrice
 Annelies Törös (1995) - model, Miss Antwerpen 2015, Miss België 2015, Miss Universe-Belgium 2015
 Bruno Tobback (1969) - advocaat en politicus
 Louis Tobback (1938) - politicus
 Rik Torfs (1956) - hoogleraar, kerkjurist en politicus
 Olivia Trappeniers (1997) - zangeres
 Hanne Troonbeeckx (1978) - presentatrice
 Dieter Troubleyn (1970) - acteur, zanger, schrijver en radio-dj
 Sofie Truyen (1982) - actrice
 Will Tura (1940) - zanger, muzikant en liedjesschrijver
 Ann Tuts (1964) - actrice
 Dirk Tuypens (1966) - acteur

U 
 Amaryllis Uitterlinden (1983) - singer-songwriter en actrice
 Urbanus (1949) - komiek, zanger, stripauteur en acteur
 Mark Uytterhoeven (1957) - televisiepresentator
 Mout Uyttersprot (1979) - acteur

V 
 Bruno Valkeniers (1955) - zakenman en politicus
 Jo Vally (1958) - zanger
 Thomas Van Achteren (1995) - muzikant, televisiepresentator en acteur
 Achiel Van Acker (1898-1975) - voormalig eerste minister van België
 Evi Van Acker (1985) - zeilster
 Florian Van Acker (1997) - tafeltennisser
 Roos Van Acker (1976) - radio- en tv-presentatrice en zangeres
 Wout van Aert (1994) - wielrenner en veldrijder
 Hans Vanaken (1992) - voetballer
 Hans Van Alphen (1982) - atleet
 Peter Van Asbroeck (1962) - acteur en kok
 Jaak Van Assche (1940) - acteur
 Bart Van Avermaet (1961) - acteur
 Greg Van Avermaet (1985) - wielrenner
 Bob Van Bael (1924-2002) - televisiepresentator
 Roel Van Bambost (1942) - zanger en filmcriticus
 Jits Van Belle (1976) - actrice
 Wouter Van Bellingen (1972) - politicus
 Wouter Van Besien (1971) - politicus en bankier
 Gilles Van Bouwel (1988) - mediapersoonlijkheid
 Christine Van Broeckhoven (1953) - biologe
 Raf Van Brussel (1971) - singer-songwriter en radiopresentator
 Doris Van Caneghem (1937) - actrice
 Hans Van Cauwenberghe (1964) - acteur
 Lien Van de Kelder  (1982) - actrice
 Johan Vande Lanotte (1955) - advocaat en politicus
 Andries Van den Abeele (1935) - industrieel, historicus en politicus
 Peter Van Den Begin (1964) - acteur en regisseur
 Dimitri Van den Bergh (1994) - darter
 Hugo Van den Berghe (1943-2020) - acteur en regisseur
 Jan Van den Berghe (1942) - journalist, publicist en tv-maker
 Lies Vandenberghe (1991) - journalist en nieuwslezeres
 Jan Van den Bosch (1984) - acteur
 Bart Van den Bossche (1964-2013) - zanger en presentator
 Tine Van den Brande (1968) - actrice en televisiepresentatrice
 Ann Van den Broeck (1976) - actrice
 Lynn Van den Broeck (1993) - actrice
 Bruno Vanden Broecke (1974) - acteur
 Frank Vandenbroucke (1955) - politicus en hoogleraar
 Charles Vanden Bulck (1904-1962) - Administratief directeur Manhattanproject
 Berre Vandenbussche (2000) - singer-songwriter
 Katrien Vandendries (1970) - actrice
 Kurt Vandendriessche (1975) - acteur, theatermaker en performer
 Saartje Vandendriessche (1975) - actrice, zangeres en televisiepresentatrice
 Chris Van den Durpel (1960) - acteur en televisiepresentator
 Franciscus van den Enden (1602-1674) - filosoof, leraar, pionier van de democratische gedachte en grondlegger van de Franse Revolutie
 Ellen Van den Eynde (1990) - actrice
 Lucas Van den Eynde (1959) - acteur
 Loes Van den Heuvel (1956) - actrice en zangeres
 Adriaan Van den Hoof (1972) - acteur, dj en radiopresentator
 Julie Van den Steen (1992) - presentatrice
 Anne-Laure Vandeputte (1993) - actrice
 Bram Van Deputte - televisiepresentator
 Frans Van der Aa (1955) - acteur
 Liesa Van der Aa (1986) - actrice en zangeres
 Cara Van der Auwera (1981) - actrice, zangeres en radiopresentatrice
 Nini Van der Auwera (1929-2022) - actrice
 Britt Van Der Borght  (1973) - actrice
 Grietje Vanderheijden (1977) - actrice
 Helga Van der Heyden (1975) - actrice
 Helle Vanderheyden (1990) - actrice
 Luc Van der Kelen  (1948) - politiek commentator
 Bea Van der Maat (1960) - zangeres, actrice en presentatrice
 Mitta Van der Maat (1958) - zangeres, actrice en regisseur
 Patsy Van der Meeren (1976) - actrice
 Tania Van der Sanden (1962) - actrice 
 Willy Vandersteen (1913-1990) - striptekenaar
 An Vanderstighelen (1977) - actrice
 Margot Vanderstraeten (1967) - schrijver
 Roel Vanderstukken (1976) - acteur en zanger
 Bob Van Der Veken (1928-2019) - acteur
 Moora Vander Veken (1992) - actrice
 Thomas Vanderveken (1981) - presentator en acteur
 Jo Vandeurzen (1958) - politicus
 Rogier van der Weyden (1399-1464) - schilder
 Peter Van de Veire (1971) - radiopresentator
 Joke van de Velde (1979) - model, presentatrice en miss België
 Peter Van De Velde (1967) - acteur
 Walter Van de Velde (1950) - acteur, televisieregisseur en tekstschrijver
 Wannes Van de Velde (1937-2008) - zanger, gitarist, dichter en beeldend kunstenaar
 Wim Van de Velde (1968) - acteur
 Mattias Van de Vijver (1986) - acteur
 Dirk Van Dijck (1952) - acteur
 Rikkert Van Dijck (1949) - acteur
 Viv Van Dingenen (1965) - actrice
 Jeremy Vandoorne (1986) - presentator, acteur en model
 Antoon van Dyck (1599-1641) - schilder
 David Vandyck (1978) - zanges en liedjesschrijver
 Jeroen Van Dyck (1979) - acteur
 Tom Van Dyck (1972) - acteur en regisseur
 Piet Van Eeckhaut (1939-2014) - strafpleiter, filosoof en politicus
 Jeremie Vaneeckhout (1985) - politicus
 Marc Van Eeghem (1960-2017) - acteur
 Kurt Van Eeghem (1952) - presentator
 Romain Van Eenoo (1934) - hoogleraar en historicus
 Elke Vanelderen (1978) -presentatrice
 Ann Van Elsen (1979) - model, presentatrice en miss België
 Frank Van Erum (1977) - acteur en komiek
 Chris Van Espen (1979) - acteur
 Hubert van Eyck (1366-1426) - schilder
 Jan van Eyck (1390-1441) - schilder
 Catherine Van Eylen (1971) - sportpresentatrice en nieuwslezeres
 Jonas Van Geel (1984) - acteur, presentator en zanger
 Riet Van Gool (1953) - actrice
 Maarten Vangramberen (1978) - sportjournalist
 Tom Van Grieken (1986) - politicus
 Steven Van Gucht (1976) - viroloog
 Alex Van Haecke (1948) - acteur, auteur en regisseur
 Arne Vanhaecke (1987) - singer-songwriter en presentator
 Hilde Van haesendonck (1953) - actrice
 Evelien Van Hamme (1982) - actrice
 Sandrine Van Handenhoven (1984) - zangeres
 Bianca Vanhaverbeke (1975) - actrice
 Frank Vanhecke (1959) - politicus
 Isabelle Van Hecke (1977) - actrice
 Jan Van Hecke (1970) - acteur
 Johan Van Hecke (1954) - politicus
 Maureen Vanherberghen (1987) - zangeres, presentatrice en actrice
 Steven Van Herreweghe (1977) - acteur en televisiepresentator
 Kobe Van Herwegen (1984) - acteur, presentator en goochelaar
 Raymond van het Groenewoud (1950) - zanger, gitarist en pianist
 Ilse Van Hoecke (1975) - actrice en presentatrice
 Jasmijn Van Hoof (1991) - actrice
 Sally-Jane Van Horenbeeck (1971) - actrice
 Hilde Vanhulle (1968) - actrice
 Liesbeth Van Impe (1977) - journaliste en redactrice
 Patrik Vankrunkelsven (1957) - huisarts, docent en politicus
 Fred Van Kuyk (1947) - acteur
 Peter Vanlaet (1967) - zanger
 Tom Van Landuyt (1967) - acteur en muzikant
 Dries Van Langenhove (1993) - activist en politicus
 Monika Van Lierde (1969) -actrice
 Julie Vanloo (1993) - Basketbalster
 Bent Van Looy (1976) - muzikant, zanger, componist, kunstenaar en presentator
 Erik Van Looy (1962) - filmregisseur en televisiepresentator
 Koen Vanmechelen (1965) - conceptueel kunstenaar
 Elke Van Mello (1980) - actrice en presentatrice
 Hilde Van Mieghem (1958) - actrice, schrijfster en regisseuse
 Birgit Van Mol (1968) - presentatrice, actrice, journaliste en nieuwslezeres
 Sofie Van Moll (1984) - actrice, radio- en televisiepresentatrice
 Herman Van Molle (1956) - televisiepresentator en quizmaster
 Erik Van Neygen (1951) - zanger en liedjesschrijver
 Maartje Van Neygen (1995) - zangeres, actrice en model
 Lotte Vannieuwenborg (1987) - actrice
 Bert Vannieuwenhuyse (1974) - acteur
 Karl Vannieuwkerke (1971) - sportjournalist
 Sid Van Oerle (1987) - acteur, theatermaker en scenarioschrijver
 Inge Van Olmen (1966) - actrice
 Kim Van Oncen (1983) - actrice, presentatrice en ondernemer
 David Van Ooteghem (1975) - radiopresentator
 Bernard van Orley (1487-1541) - schilder
 Ben Van Ostade (1958) - acteur
 Paul van Ostaijen (1896-1928) - dichter
 Rob Vanoudenhoven (1967) - televisiepresentator, komiek en acteur
 Bram Van Outryve (1985) - acteur
 Celine Van Ouytsel (1996) - juriste en miss België
 Marc Van Peel (1949) - politicus
 Michael Van Peel (1978) - komiek
 Kristine Van Pellicom (1969) - actrice
 Geert Van Rampelberg (1975) - acteur
 Marc Van Ranst (1965) - hoogleraar en viroloog
 Ingrid Van Rensbergen (1973) - actrice
 Bartel Van Riet (1982) - natuurwerker, landschapsarchitect en televisiepresentator
 Jan Van Rompaey (1940) - televisiepresentator en journalist
 Eric Van Rompuy (1949) - politicus
 Herman Van Rompuy (1947) - gewezen eerste minister van België en voorzitter van de Europese Raad
 Jean-Pierre Van Rossem (1945-2018) - econoom, politicus en ondernemer
 Lynn Van Royen (1989) - actrice
 Paul-Emile Van Royen (1938-2012) - acteur
 Stan Van Samang (1979) - zanger en acteur
 Christel Van Schoonwinkel (1968) - actrice
 Boris Van Severen (1989) - acteur
 Dirk Van Tichelt (1984) - judoka
 Erika Van Tielen (1983) - actrice en presentatrice
 Heidi Van Tielen (1985) - radiopresentatrice
 Francesca Vanthielen (1972) - actrice en televisiepresentatrice
 Marcel Vanthilt (1957) - zanger, televisiepresentator
 Chris Van Tongelen (1968) - zanger en acteur
 Zjef Vanuytsel (1945-2015) - kleinkunstzanger, gitarist en architect
 Aagje Vanwalleghem (1987) - turnster
 Wendy Van Wanten (1960) - zangeres en model
 Hilde Van Wesepoel (1969) - actrice
 Lotte Vanwezemael (1992) - seksuologe en klinisch psychologe
 Frieda Van Wijck (1950) - radio- en televisiepresentatrice
 Bert Verbeke (1983) - acteur, zanger en muzikant
 Katelijne Verbeke (1961) - actrice
 Kristel Verbeke  (1975) - zangeres, actrice en presentatrice
 Danny Verbiest (1945) - acteur, televisieproducent en -presentator, schrijver en poppenspeler
 Hanne Verbruggen (1994) - zangeres
 Herman Verbruggen (1963) - acteur
 Lieve Vercauteren (1982) - actrice
 Pieter Verelst (1990) - acteur en cabaretier
 Ellen Verest (1984) - actrice en zangeres
 Mathias Vergels (1992) - acteur en zanger
 Kurt Vergult (1971) - acteur
 Ray Verhaeghe (1926) - acteur
 Kristof Verhassel (1979) - acteur
 Rik Verheye (1986) - acteur
 Jan Verheyen (1963) - filmregisseur en televisiepresentator
 Bjorn Verhoeven (1979) - radiopresentator
 Guy Verhofstadt (1953) - politicus en voormalig eerste minister van België
 Dimitri Verhulst (1972) - schrijver en dichter
 Gert Verhulst (1968) - acteur, zanger, filmregisseur, televisiepresentator en ondernemer
 Marie Verhulst (1995) - actrice
 Viktor Verhulst (1994) - mediapersoonlijkheid
 Laura Verlinden (1984) - actrice
 Thomas Vermaelen (1985) - voetballer en voetbaltrainer
 Willem Vermandere (1940) - zanger, gitarist en beeldhouwer
 Etienne Vermeersch (1934) - filosoof en hoogleraar
 Tom Vermeir (1976) - acteur en muzikant
 Jacques Vermeire (1951) - komiek, acteur, zanger en televisiepresentator
 Braam Verreth (1987) - acteur
 Manu Verreth (1940-2009) - acteur
 René Verreth (1940) - acteur
 Vicky Versavel (1974) - actrice
 Femke Verschueren (2000) - actrice en zangeres
 Wout Verstappen (1993) - acteur en zanger
 Greet Verstraete (1983) - actrice
 Mark Verstraete (1948) - acteur
 Dany Verstraeten (1955) - nieuwslezer
 Nolle Versyp (1936-2006) - acteur
 Sara Vertongen (1976) - actrice
 Jan Vertonghen (1987) - voetballer
 Andreas Vesalius (1514-1564) - arts en anatoom
 Marie Vinck (1983) - actrice
 Karel Vingerhoets (1953) - acteur
 Désirée Viola (1992-2018) - actrice, danseres en model
 Robin Vissenaekens (1976) - radio- en televisiepresentator
 Tim Visterin (1940-2018) - zanger
 Mieke Vogels (1954) - politica
 Johny Voners (1945-2020) - acteur
 Rudi Vranckx (1959) - journalist en oorlogscorrespondent
 Jérémie Vrielynck (2000) - zanger, acteur, muzikant, componist, songwriter, multi-instrumentalist en producer
 Michael Vroemans (1977) - acteur
 Pascal Vyncke (1985) - schrijver

W
 Aron Wade (1970) - acteur
 Tom Waes (1968) - acteur, televisiepresentator, televisieregisseur en model
 Eddy Wally (1932-2016) - zanger
 Gerard Walschap (1898-1989) - schrijver
 Ronny Waterschoot (1946) - acteur, scenarist en regisseur
 Jan Wauters (1939-2010) - sportjournalist en radiopresentator
 Koen Wauters (1967) - zanger, acteur en televisiepresentator
 Kris Wauters (1964) - gitarist
 Stef Wauters (1967) - journalist en nieuwslezer
 Bart Wellens (1978) - veldrijder
 Daphne Wellens (1988) - actrice en zangeres
 Vanya Wellens (1979) - actrice
 Lynn Wesenbeek (1962) - nieuwslezeres, journaliste, televisiepresentatrice en miss België
 Yanina Wickmayer (1989) - tennisster
 Miguel Wiels (1972) - artiest, componist en producent
 Veerle Wijffels (1944) - actrice
 Nathalie Wijnants (1976) - actrice
 Alex Wilequet (1928) - acteur  
 Arnold Willems (1932-2022) - acteur
 Geert Willems - (1961) - acteur en regisseur
 Jan Frans Willems (1793-1846) - schrijver en activist
 Mark Willems (1947) - acteur
 Oscar Willems (1990) - acteur
 Chris Willemsen (1972) - acteur
 Niels William (1974) - zanger, radiopresentator, muziekproducent en boekenuitgever
 Marc Wilmots (1969) - voetballer en voetbaltrainer
 Flo Windey (1995) - presentatrice en socialemediapersoonlijkheid
 Dana Winner (1965) - zangeres
 Noémie Wolfs (1988) - zangeres
 Sien Wynants (1990) - radio- en tv-presentatrice
 Bruno Wyndaele (1965) - radio- en televisiepresentator
 Luk Wyns (1959) - scenarist, acteur en regisseur

X
 Xandee (1978) - zangeres

Y
 Yasmine (1972-2009) - zangeres, televisieomroepster en presentatrice

Z
 ZAK (1948) - cartoonist
 Zaki (1945) - radio- en televisiepresentator

Zie ook
Lijst van Belgische filmregisseurs
Lijst van Belgische geschiedkundigen
Lijst van Belgische voetballers
Lijst van Belgische wielrenners
Lijst van Vlaamse artiesten
Lijst van Vlaamse columnisten
Lijst van Vlaamse journalisten
Lijst van Vlaamse politici
Lijst van Vlaamse presentatoren
Lijst van Vlaamse schrijvers
Lijst van Vlaamse sportjournalisten
Lijst van Nederlandse en Vlaamse componisten

 1